Lamsbach steht für:

 Ruth Lamsbach (* 1950), deutsche Behindertensportlerin
 Lamsbach (Rodalb), linker Zufluss der Rodalb beim Münchweilerhof von Münchweiler an der Rodalb, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Lambach
 Lambsbach
 Lamsbachs Teich, zeitweiliger Name von Schwarzes Teich, Teich im Waldpark Radebeul-West, Stadt Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen